Kipps steht für:

 Kipps (Roman), Roman von H. G. Wells (1905)
 Kipps (1921), britischer Spielfilm von Harold M. Shaw (1921)
 Kipps, Originaltitel von Kipps – Roman eines einfachen Menschen, britischer Spielfilm von Carol Reed (1941)